Metylophorus är ett släkte av insekter som beskrevs av John Victor Pearman 1932. Metylophorus ingår i familjen storstövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Storstövsländor
Metylophorus